Pierre Monod ist der Name folgender Personen:

*  Pierre Monod (Theologe) (1586–1644), savoyischer römisch-katholischer Theologe  
  Pierre Monod (Diplomat) (* 1941), Schweizer Diplomat